Voici la liste des planètes mineures numérotées de 275001 à 276000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 275001 à 276000

275001-275100

275101-275200

275201-275300

275301-275400

275401-275500

275501-275600

275601-275700

275701-275800

275801-275900

275901-276000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000